Ункар-Искелесийский договор — договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. Подписан а в местечке Ункар-Искелеси (Хункар-Искелеси) близ Стамбула, после того как Россия оказала военную поддержку султану в борьбе с его непокорным вассалом Мехметом Али Египетским.

Договор предусматривал военный союз между двумя странами в случае, если одна из них подвергалась нападению. Секретная дополнительная статья договора разрешала Турции не посылать войска, но требовала закрытия Босфора для кораблей любых стран (кроме России).

В Константинополь был послан А. Ф. Орлов в качестве чрезвычайного и полномочного посла при султане и главного начальника всех русских военных и морских сил в Турции; его основной задачей стало заключение союзнического русско-турецкого договора, редакция которого была подготовлена в Петербурге и одобрена императором. «Никогда ни одни переговоры ни велись в Константинополе с большею тайной, ни окончены с большей быстротой», — свидетельствовал российский дипломат Ф. И. Бруннов. В письме императорского кабинета султану Махмуду II говорилось о том, что после двухмесячного пребывания русской эскадры в Босфоре пришло время подумать о заключении «прочного и почётного» соглашения. Орлов вёл переговоры «с учётом местной специфики». В дипломатических кругах Парижа и Лондона потом говорили, что во всём Константинополе остался тогда лишь один не подкупленный Орловым человек, именно сам повелитель правоверных, Махмуд II — да и то лишь потому, что графу Орлову это показалось уже ненужным расходом.

Договор был подписан сроком на 8 лет. Со стороны России его подписал Лазарев. В Османской империи была выпущена специальная медаль, которой награждались российские участники экспедиции.

Предыстория 
В 1820—1830-х годах Османская империя пережила ряд страшных ударов, поставивших под вопрос само существование государства. Разгон в 1826 году янычарского корпуса явился несомненным благом в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной лишил страну боеспособной армии. В 1827 году объединённый англо-франко-российский флот в битве при Наварине уничтожил практически весь османский флот.

В 1830 году, после 10-летней войны за независимость и русско-турецкой войны, Греция становится самостоятельной.

Воспользовавшись моментом, в 1830 году Франция оккупировала Алжир, а в 1831 году от Османской империи отложился её самый могущественный вассал, Мухаммед Али Египетский. Результатом стала Турецко-египетская война (1831—1833).

Османские войска были разбиты в ряде сражений, и угроза неизбежного захвата Стамбула египтянами вынудила султана Махмуда II принять военную помощь России. 30-тысячный корпус русских войск, высаженный на берега Босфора в 1833 году, позволил предотвратить захват Стамбула, а с ним, вероятно, и распад Османской империи.

Последствия 
Ункар-Искелесийский договор вызвал обеспокоенность Франции и Англии, воспринявших его положения как угрозу своему влиянию в Средиземном море, так как положения договора позволяли беспрепятственный выход российских кораблей из Чёрного моря в Средиземное, в то же время давали России возможность заблокировать прохождение военных судов третьих стран в обратном направлении.

После истечения срока действия Ункар-Искелесийского договора под давлением европейских держав была подписана Лондонская конвенция о проливах (1841), лишившая Россию права блокировать вход военных кораблей третьих стран в Чёрное море.

См. также 
 Босфорская экспедиция
 Черноморские проливы

Примечания

Ссылки 
 Киняпина H.С. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1958, № 3.
 История дипломатии.
 Hunkar Iskelesi Medal (Russian Military Mission), 1833

Международные договоры XIX века
Международные договоры Российской империи
Международные договоры Османской империи
Морское право
Российско-турецкие отношения
Договоры по алфавиту
События 8 июля
Июль 1833 года
1833 год в политике
Черноморские проливы